Formula 3000 sezona 1991 je bila sedmo prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 14. aprilom in 6. oktobrom 1991.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R16=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral 

1991 v športu
1991